

Грем'яче — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Грем'яче — село, Житомирська область, Житомирський район
 Грем'яче — село, Рівненська область, Рівненський район, Острозька громада

Грем'яче — село, Берестейська область, Кам'янецький район

Грем'яче  — село, Західноказахстанська область, Байтерецький район

Грем'яче — село, Тульська область, Новомосковське міське поселення
 Грем'яче — спортивне летовище, Воронезька область, Хохольський район
 Грем'яче — село у Рамонському районі Воронезької області.
 Грем'яче — село у Хохольському районі Воронезької області.
 Грем'яче — селище Черняховського району, Калінінградської області.